A 2010. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 7,5 km-es sprint versenyszámát február 13-án rendezték a whistleri Whistler Olympic Park síközpontjában.

Az aranyérmet a szlovák Anastasiya Kuzmina nyerte kevesebb mint húsz perc alatt, egyetlen lövőhibával. Ez volt az első szlovák olimpiai érem sílövészetben. A második helyen a német Magdalena Neuner ért célba, másfél másodperces hátránnyal, egy lövőhibával. Harmadik a francia színekben induló Marie Dorin lett, tizenegy másodperccel az első helyezett mögött, lövőhiba nélkül.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N075